Landgraf-Ludwig-Schule steht für:
 Landgraf-Ludwigs-Gymnasium in Gießen
 Landgraf-Ludwig-Schule, Grundschule in Bad Homburg vor der Höhe